Krekov trg je lahko:
 Krekov trg, Celje
 Krekov trg, Ljubljana